MZG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Makung / Magong (Taiwan)